Tingsryd (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Tingsryd (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.